Moraes kan som auktorsförkortning betyda:

 Gilberto Jose De Moraes
 Mónica Moraes
 Pedro Luís Rodrigues de Moraes
 M. Moraes

Robotskapade auktorsförkortningar